Euripilo – figura della mitologia greca e personaggio citato nella Divina Commedia di Dante Alighieri
Euripilo – principe e condottiero dei popoli misi a Troia. Giunse in soccorso a suo zio Priamo, ma cadde in combattimento per mano di Neottolemo
Euripilo – capo dei Tessali, figlio di Evemone. Partecipò alla guerra di Troia, schierandosi dalla parte degli Achei
Euripilo – re di Coo, figlio di Poseidone e di Astipalea e fratello di Anceo. Fu ucciso da Eracle
Euripilo – re di Cirene, figlio di Poseidone e della pleiade Celeno
Euripilo – figlio di Testio, fu tra i partecipanti alla caccia al cinghiale calidonio
 Euripilo – personaggio della mitologia greca, un Eraclide figlio di Temeno
 Euripilo – personaggio della mitologia greca, un Eraclide, figlio di Eracle e di Eubote, una delle figlie di Tespio